Havel-Wasserstraße steht für:

 Obere Havel-Wasserstraße, Bundeswasserstraße in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
 Untere Havel-Wasserstraße, Bundeswasserstraße in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt